Forellen mit mandeln é um prato da culinária suíça que quer dizer «trutas com amêndoas». Trata-se de trutas que são fritas e envolvidas com amêndoas lascadas torradas que são colocadas por cima das trutas.

Ligações externas 
 

Culinária da Suíça